Caspar est un prénom masculin, équivalent germanique de Gaspard.

Patronymie 

 Horst Caspar (1913-1952), un acteur de théâtre allemand ;
 Karl Caspar (1879-1956), un peintre allemand ;
 Louis Caspar (1841-1917), un missionnaire français ;
 Philippe Caspar (né en 1953), un écrivain et médecin belge ;
 Sylvie Caspar, une personnalité de la télévision française.

Toponyme 
 Caspar, census-designated place américaine située en Californie.

Voir aussi 
 Casparini, famille de facteurs d'orgue ;
Anna Caspari (1900-1941), marchande d'art juive allemande ;
Anna Caspari Agerholt (1892-1943), écrivaine et activiste des droits des femmes norvégienne.